Det 3. århundrede er det århundrede, der består af årene 201 til 300, mens 200-tallet består af årene 200 til 299.

3. århundrede fulgte efter 2. århundrede og efterfulgtes af 4. århundrede.

 
Århundreder